Confederació Hidrogràfica del Xúquer (del seu nom en castellà Confederación Hidrográfica del Júcar), organisme gestor de les aigües i infraestructures de la conca hidrogràfica del Xúquer 
 chj també és el codi ISO 639-3 del chinanteca d'Ojitlán una llengua parlada a Mèxic pels chinantecs d'Oaxaca i vegeu Chinanteca#Variants